Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Abu Dhabi Open rozgrywany w dniach 6–13 stycznia 2021 roku w Abu Zabi na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich